O Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, anteriormente Campeonato Mundial Júnior de Atletismo, é um evento organizado pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) para atletas júnior (18 ou 19 anos em 31 de Dezembro do ano da competição). Tem ocorrido bienalmente desde 1986.

Campeonatos

Ligações externas
List of medallists at gbrathletics.com

Referências